Le Tournoi des Fidji de rugby à sept 2000 (anglais : Fiji rugby sevens 2000) est la  étape la saison 1999-2000 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 19 et  au Stade national de Suva, aux îles Fidji.
La victoire finale revient à l'équipe de Nouvelle-Zélande, battant en finale l'équipe des Fidji sur le score de 31 à 5.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi des Fidji de rugby à sept

Lien externe 

Événement sportif international aux Fidji
Sport à Suva
Fidji 2000
Rugby à sept en 2000
2000 en Océanie
Sport en février 2000